Die Saison 2004/05 war die erste Spielzeit der Eliteserien unter dem Namen Oddset Ligaen und damit 20. Austragung der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt zwölften Mal in der Vereinsgeschichte die Herning Blue Fox.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der neun Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Auszeichnungen 
All-Star Team
 Martin Holst, AaB Ishockey
 Jesper Duus, Herlev – Kevin Bolibruck, Herning
 Peter Regin, Herning – Timo Koskela, Herning – Robert Burakovsky, AaB Ishockey

Spielertrophäen
 Spieler des Jahres – Peter Regin, Herning

Siehe auch 
 Dänischer Eishockeypokal 2004/05

Weblinks 
 

Saison der Metal Ligaen
Eishockeysaison 2004/05